Snowden (West Virginia), een dorp in de Verenigde Staten
 Snowden (film), een Amerikaanse biografische film uit 2016
 Snowden (band), een Amerikaanse indierockband
 Snowden (single), een single van de Britse band Doves

Personen:
 Alison Snowden (1958), Amerikaans stemacteur, producer, regisseur en scenarioschrijver
 Edward Snowden (1983), Amerikaans klokkenluider
 Elmer Snowden (1900-1973), Amerikaans jazzmuzikant
 John Snowden (1776-1845), Amerikaans zakenman en burgemeester
 Philip Snowden (1864-1937), Brits sociaaldemocratisch politicus

Zie ook 
 Snowdon, een berg in Wales